De Branche Persévérance is een verdwenen Antwerpse tak der Belgische Theosofische Vereniging.

Deze tak werd opgericht in 1910 als een theosofische loge voor niet-Nederlandstaligen.
De stichtende leden waren Frans Van Halle, kunstschilder (voorzitter), Alphonse Strijmans, beeldhouwer, Mevr. weduwe Hallett, waarvan de echtgenoot consul van Engeland was in Gent, Marie Adams, leraar Engels, Hélène Adams, George Robinson, industrieel, Gordon Hallett, vertegenwoordiger. Vijf van de zeven stichtende leden waren Engelstalig.

Hoewel Wittemans half Nederlander en half Vlaming was, leidde hij deze tak in de Franse taal, in tegenstelling tot de Loge Antwerpen, die twee straten verder in het Nederlands werkte. Persévérance vergaderde jarenlang bij Wittemans thuis, Haringrodestraat, 5, terwijl Loge Antwerpen samenkwam aan de overzijde van de Belgiëlei, aan de Isabellalei, 4, in de woning van haar voorzitter, de kunstschilder Jan Claessens. 

De loge verdween in 1963 bij de dood van haar bezieler Mr. Frans Wittemans.

Persévérance